
Список видов, входящих в род Астрагал (Astragalus)

 Список составлен на основе данных сайта EOL.
 Русские названия видов даны по книге Флора СССР" и «Деревья и кустарники СССР» (см. раздел Литература).
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Примечания

Литература 
 
 

Астрагал
Астрагал